Василий Харлампиевич Фе́дченко (1907—1979) — советский скульптор.

Биография 
В 1932 году окончил КГИХИ.

Труды 
 В сотрудничестве с В. И. Агибаловым и В. И. Мухиным создал ряд памятников в городах Донбасса, посвящённых событиям революции;
 Скульптурные портреты советских деятелей;
 Тематические скульптуры:
 «В школу»;
 «Проклятье войны».
 Памятник «Клятва».

Награды 
 заслуженный деятель искусств УССР (1956);
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1973) — за монумент «Украина — освободителям» в пгт Меловое.

Литература 
 . Словникова частина — Т. 9 — С. 3492.
 М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 603.
 Шевченківські лауреати. 1962–2001: Енциклопедичний довідник / Автор-упор. М. Г. Лабінський; вступ. сл. І. М. Дзюба. — К.: Криниця, 2001. — 696 с. — ISBN 966-7575-29-2. — С. 577—578.

Родившиеся в Херсонском уезде
Скульпторы СССР
Скульпторы Луганска
Художники-соцреалисты СССР
Члены Союза художников СССР